John Isner era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Steve Johnson ha battuto Ramkumar Ramanathan con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Adrian Mannarino (quarti di finale)
  Miša Zverev (secondo turno)
  Steve Johnson (campione)
  Matthew Ebden (secondo turno)

<li> Ryan Harrison (primo turno, ritirato)
<li> Gilles Müller (secondo turno)
<li> Alex De Minaur (primo turno)
<li> Denis Kudla (secondo turno)

Wildcard 

  Christian Harrison (secondo turno)
  Jason Jung (quarti di finale)

<li> Donald Young (primo turno)

Qualificati 

  Víctor Estrella Burgos (primo turno)
  JC Aragone (primo turno)

<li> Bernard Tomić (primo turno)
<li> Alex Bolt (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Open 2018